Та́чира () — один из 23 штатов Венесуэлы. Название штата происходит от «tachure», названия растения Jatropa gossypifolia на языке чибча. Административный центр штата — город Сан-Кристобаль.

Муниципалитеты 
Штат Тачира делится на 29 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 66 районов (parroquias):

Экономика 
Главным источником доходов является животноводство, рыболовство и сельское хозяйство. Выращивают прежде всего чеснок, бананы (Cambur — маленький сладкий вариант, и Plátano), сахарный тростник, сахар, фасоль, лук, картофель и томаты. Имеются полезные ископаемые, такие как уголь, медь, фосфор и уран.

Известные люди штата 
Необычно большое число президентов родом из Тачиры (также большинство президентов XX века).
 Кастро, Сиприано
 Гомес, Хуан Висенте
 Контрерас, Элеасар Лопес
 Ангарита, Исайяс Медина
 Перес Хименес, Маркос
 Перес, Карлос Андрес
 Ринкон, Томас

Спорт 
Ежегодно в Тачире проходит Vuelta al Táchira — велогонка, состоящая из 8 этапов.

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература 
 

Штаты Венесуэлы